Gilowitz ist deutscher Ortsname von
Gilowice (Powiat Żywiecki), Powiat Żywiecki, Woiwodschaft Schlesien, Polen
Gilowice (Miedźna), Powiat Pszczyński, Woiwodschaft Schlesien, Polen 
Jílovice u Trhových Svinů, Tschechien
Jílovice u Českého Meziříčí, Tschechien